Юрий Некрасов:
 Некрасов, Юрий Клавдиевич (1935—2006) — российский историк, политический деятель.
 Некрасов, Юрий Петрович (1907 — ?) — советский военный деятель, полковник.